Бад-Шёнау () — курорт в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Винер-Нойштадт. Население составляет 754 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 13,58 км². Официальный код — 3 23 02.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Риглер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 Партия UBBS занимает 3 места.
 СДПА занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии